Набережная Кра́сного Фло́та — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Набережная Красного Флота — улица в Лодейном Поле.
 Набережная Красного Флота — улица в городе Подпорожье.
 Набережная Красного Флота — прежнее (1918—1994) название Английской набережной в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Улица Красного Флота
 Краснофлотская набережная